4. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 Fourth Army (Vereinigtes Königreich), Verband im Ersten und fiktiv im Zweiten Weltkrieg
 4e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 4. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 4. Gardearmee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 Fourth United States Army, Verband der US-Armee
 4. Armee (Rumänien), Verband im Zweiten Weltkrieg
 4. Armee (Russisches Kaiserreich), russischer Verband im Ersten Weltkrieg
 4. Armee (Österreich-Ungarn) im Ersten Weltkrieg
 4. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres zwischen 1904 und 1945
 4ª Armata, italienische Armee in beiden Weltkriegen
 4. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:

 4. Stoßarmee, Verband der Roten Armee
 4. Luftarmee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 4. Luft-Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Japanischen Heeresluftstreitkräfte